Holzinger kan som auktorsförkortning betyda:

 Helmuth Holzinger
 John Michael Holzinger
 Ruth Holzinger

Robotskapade auktorsförkortningar